

Geografia 

 Phase 1 (Ext 162)
 Phase 1 (Ext 163)
 Phase 1 (Ext 164)
 Phase 1 (Ext 165)
 Phase 1 (Ext 166)
 Phase 1 (Ext 167)
 Phase 1 (Ext 168)
 Phase 1 (Ext 169)
 Phase 1 (Ext 170)
 Phase 1 (Ext 171)

Musica 

 Phase 1 (album)